Rudolf Smend kan syfta på följande personer:

 Rudolf Smend (1851–1913), tysk teolog
 Rudolf Smend (1882–1975), tysk stats- och kyrkorättsexpert
 Rudolf Smend (född 1932), tysk teolog